Faik ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Faik (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer
 Sait Faik (1906–1954), türkischer Schriftsteller